Nicomache inornata är en ringmaskart som beskrevs av Moore 1903. Nicomache inornata ingår i släktet Nicomache och familjen Maldanidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
inornata